Nicolas Tcherepnine (1873-1945), compositeur russe ;
 Alexandre Tcherepnine (1899-1977), compositeur russe naturalisé américain, fils du précédent ;
 Serge Alexandrovitch Tcherepnine (1941– ), compositeur américain, fils du précédent ;
 Ivan Alexandrovitch Tcherepnine (1943-1998), compositeur américain, frère du précédent ;
 Serge Ivanovitch Tcherepnine (1980– ), compositeur américain, fils du précédent.

Patronyme russe